Buttress Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Buttress Peak, Östantarktis (nord), 
 Buttress Peak, Östantarktis (syd), 

Robotskapade Antarktisförgreningar